Deux expositions internationales sont appelées Expo '93 :
 L'Exposition spécialisée de 1993 de Daejeon ;
 L'Exposition horticole de 1993 de Stuttgart.